

Istruzione 
 Ivy League – associazione di università statunitense

Moda 
 Ivy League – tipo di abbigliamento
 Ivy League – acconciatura

Musica 
 Ivy League Records – etichetta discografica australiana
 The Ivy League – gruppo musicale britannico

Sport 
 Ivy League – conferenza di pallavolo femminile statunitense